SS107 oder SS 107 steht für:
 Strada Statale 107 Silana Crotonese, Staatsstraße in Italien

SS-107 steht für:
 USS S-3 (SS-107), US-amerikanisches Unterseeboot

SS107